«Семь неве́ст ефре́йтора Збру́ева» — советский цветной художественный фильм 1970 года.

Сюжет 
Фотография Кости Збруева попала на обложку журнала «Умелый воин», и девушки со всей страны засыпали его письмами. После увольнения в запас Костя, отобрав семь «предложений чистой дружбы», отправляется в путешествие от украинских степей до дальневосточной тайги выбирать невесту.

Станцию первой кандидатки Збруев проехал; вторая оказалась чересчур робка; третья — слишком знаменита; четвёртая — невыносимо благопристойна; пятая — замужем и вообще не в курсе, что Костя получил письмо с её подписью. Шестая девушка была бы просто идеальной парой, но тут Костя сам всё испортил — подвёл его слишком длинный язык. А седьмой невесты и вовсе не существовало в природе. Семейное счастье ефрейтора Збруева, таким образом, отодвинулось в неопределённое будущее, на «N-ский год».

В фильме снимался популярный в 1960-х годах ансамбль «Ярославские ребята» в составе: Ю. Балашов, В. Комаров, Ю. Епифанов. По ходу фильма ансамбль исполняет музыкальные комментарии к происходящим событиям.

В ролях 

 Семён Морозов — Костя (Константин Яковлевич) Збруев, демобилизованный ефрейтор
 Наталья Четверикова — Надежда (вторая невеста, ткачиха из общежития)
 Марианна Вертинская — Татьяна Дроздова (третья невеста, киноактриса)
 Елена Соловей — Римма (четвёртая невеста, медсестра)
 Наталья Варлей — Галина Листопад (пятая невеста, комсомольский работник)
 Татьяна Фёдорова — Валентина Кондратьевна Оленёва (шестая невеста, крестьянка)
 Ирина Куберская — проводница
 Елизавета Алексеева — иностранная туристка
 Серафим Стрелков — иностранный турист
 Валентина Пугачёва — продавщица в поезде
 Ольга Григорьева — массовик-затейник в парке
 Любовь Тищенко — подруга Надежды
 Людмила Старицына — Люся
 Василий Меркурьев — Василий Васильевич Лукьянов, начальник охотхозяйства
 Леонид Куравлёв — священнослужитель
 Алексей Кожевников — комендант аэропорта
 Анатолий Столбов — комендант общежития Семён Семёныч Евстигнеев
 Анатолий Абрамов — попутчик в самолёте
 Валерий Миронов — демобилизованный сержант Орлов
 С. Ачитаев — Хабибуллин, демобилизованный солдат
 Михаил Васильев — алкаш с зажигалкой
 Трио «Ярославские ребята»
 В титрах не указаны:
 Юрий Радкевич — муж Галины Листопад
 Евгения Сабельникова — подруга Надежды
 Александр Сныков — лейтенант в кассе аэропорта
 Виктор Чайников — проводник

Съёмочная группа 

 Сценарист — Владимир Валуцкий
 Режиссёр — Виталий Мельников
 Главные операторы — Дмитрий Долинин, Юрий Векслер
 Главный художник — Белла Маневич
 Режиссёр — Лев Махтин
 Композитор — Георгий Портнов
 Звукооператор — Ася Зверева
 Монтажёр — Зинаида Шейнеман
 Редактор — Александр Бессмертный
 Костюмы — Наталия Ландау
 Грим — О. Смирновой, А. Ершовой
 Ассистенты:
 режиссёра — В. Журавель, Г. Иванова
 оператора — А. Насыров, М. Спицын
 художника — М. Суздалов
 Художник-декоратор — Владимир Костин
 Ленинградский концертный оркестрпод управлением — Анатолия Бадхена
 Директор картины — Игорь Лебедь

Прокат 
  СССР (премьера 17 мая 1971 года) — 11 место в списке лидеров советского кинопроката 1971 года (31,2 млн зрителей)
  Польша (премьера в 1971 году) — Siedem dziewcząt kaprala Zbrujewa
  Венгрия (премьера 29 июня 1972 года) — Az őrvezető hét menyasszonya
 Согласно опросу кинокритиков, проведённому газетой «Советская культура», фильм был назван одним из худших в 1971 году (наряду с фильмами «Морской характер», «Песни моря», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» и «Опекун»).

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы СССР 1970 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1970 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Молодёжные фильмы СССР